Redlich ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Redlich (1868–1941), österreichische Kunstsammlerin
 Bettina Redlich (* 1963), österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Carl Christian Redlich (1832–1900), deutscher Philologe, Germanist und Pädagoge
 Carl Martin Redlich (1853–1896), estnischer Dichter
 Clara Redlich (1908–1992), deutsche Prähistorikerin
 Ed Redlich (Edward Redlich), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor 
 Emil Redlich (1866–1930), österreichischer Neurologe und Psychiater, Leiter der Nervenheilanstalt Maria Theresien-Schlössel
 Erhard Redlich (* 1934), deutscher Fußballspieler

 Hans Ferdinand Redlich (1903–1968), österreichisch-britischer Musikologe 
 Hartmut Redlich (* 1943), deutscher Chemiker

 Ingrid Redlich-Pfund (* 1947), deutsche Malerin und Grafikerin
 Josef Redlich (1869–1936), österreichischer Jurist, Historiker und Politiker
 Karl August Redlich (1869–1942), Montanist (Mineraloge und Geologe), Rektor der deutschen Technischen Hochschule in Prag
 Krystyna Kurczab-Redlich (* 1954), polnische Journalistin, Reporterin und Buchautorin
 Lars Redlich (* 1981), deutscher Musicalsänger, Schauspieler und Komponist

 Nadine Redlich, deutsche Illustratorin und Cartoonistin
 Oswald Redlich (1858–1944), österreichischer Historiker und Archivar

 Paul Redlich (1893–1944), deutscher Politiker (KPD)
 Virgil Redlich (1890–1970), religiöser Schriftsteller, Benediktiner

Siehe auch:

 Redlich-Obersteiner-Zone, Grenze zwischen zentralem und peripherem Nervensystem
 Redlichkeit